Ovid Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Ovid Township (Branch County, Michigan)
 Ovid Township (Clinton County, Michigan)
 Ovid Township (North Dakota)